Сен-Жан-де-Борега́р, Сен-Жан-де-Бореґар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 25 км на південний захід від Парижа, 20 км на захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 273,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт.

 Сен-Жан-де-Борегар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-Борегар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн